Miejscowości USA:
 Mount Hermon – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Cruz
 Mount Hermon – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Mount Hermon – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Pittsylvania